Rzut dyskiem mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XI mistrzostw Europy w Rzymie. Kwalifikacje rozegrano 3 września, a finał 4 września 1974 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant Finlandii Pentti Kahma. W rywalizacji wzięło udział dwudziestu dwóch zawodników z jedenastu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Minimum wynosiło 58,00 m.

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rzut dyskiem mężczyzn